Сен-Жори́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Фронтон. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31490.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 17 км к северу от Тулузы.

На западе коммуны протекает река Гаронна, а на востоке — река Эр (), по территории коммуны также проходит обводной канал Гаронна.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 5082 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 3361 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 2597 были экономически активными, 764 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 74,2 %). Из 2597 активных жителей работали 2441 человек (1320 мужчин и 1121 женщина), безработных было 156 (62 мужчины и 94 женщины). Среди 764 неактивных 331 человек были учениками или студентами, 206 — пенсионерами, 227 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Георгия (XV век)
 Замок Сен-Жори (1545 год). Исторический памятник с 1927 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна